William Pringle peut faire référence à :

  (1881-1966), joueur de cricket sud-africain
  (1874-1928), homme politique du Parti libéral britannique, député pour Penistone 1922-1924
  (1877–1967), homme politique du Parti libéral écossais, candidat à Berwick & Haddington et Ayr Burghs
 Sir William Pringle (c. 1771-1840), député (1812-1832)
  (1932–2006), footballeur anglais